«Остання битва» — фільм 1983 року режисера Люка Бессона
 «Остання битва» — остання книжка гептології К. С. Льюїса «Хроніки Нарнії»

Див. також 
 «Люди Ікс: Остання битва» — американський фантастичний бойовик 2006 року режисера Бретта Ретнера
 Армагеддон
 Рагнарек
 Дагор Дагорат